Абхазы (самоназвание — а́псуа, ) — абхазо-адыгский народ, проживающий в основном в Турции и Абхазии, спорном регионе на северо-восточном побережье Чёрного моря.

По переписи 1989 г. в Грузинской ССР проживало 95,9 тыс. абхазов, в самой Абхазской АССР — 93,3 тыс., В Советском Союзе в целом — 105 тыс. человек. Согласно переписи самопровозглашённой Абхазской Республики в 2003 г., в Абхазии проживало 94,5 тысячи абхазов.

Самая крупная абхазская диаспора имеется в Турции, истоки которой лежат в переселении населения с Кавказа в конце XIX века. Многие абхазы также живут в других частях бывшего Советского Союза, особенно в России и Украине.

Говорят на абхазском языке, большинство владеет русским и турецким как родным.

Этноним 
Этноним «абхазы» вошёл в русский язык из грузинского наименования древнего племени абазгов, одного из раннеабхазских племён, населявших территорию современной Абхазии со II века н. э. В специальной литературе абхазов и их этнографические группы разные народы называли по-разному: убыхи абхазов называли – «адзиге», «басхиг» или же «басхия»; шапсуги – «азега» и «абаза»; адыгейцы – «адзыяа»; кабардинцы – «айбга», «мудави» (мдаюаа, мдаюеиаа); карачаевцы – «ахчипсы»; грузины – «абхазы», «апхазы»; мегрелы – «апхаза»; сваны – «мипхаз»; армяне – «абхазк», «абаза»; русские – «обезы», «абхазы»; турки и арабы – «абаза» и т.д. В то же время апсуа (абхазы) на других языках себя называют «абаза», абхазы», «черкес»
По определению Ш. Д. Инал-ипа, абхазское самоназвание «апсуа» означает «люди воды», «люди страны вод».

История

Этногенез 
По этногенезу абхазов, как писал Инал-Ипа, существует несколько точек зрения: южная (малоазийская), северная (северокавказская) и местная (автохтонная).

Согласно другим изданиям в этногенезе абхазского народа можно выделить три подхода: автохтонный, миграционный и взаимодействие двух вышеназванных.

К сторонникам автохтонной версии относились А. В. Фадеев, Л. И. Лавров и другие. Последний выдвинул «киммерийскую» гипотезу происхождения абхазо-адыгских народов, в соответствии с которой в доскифское время их предки входили в киммерийский союз племён (ахеи, зихи, гениохи и т. д.) и занимали территорию Северо-Западного Кавказа. Л. Лавров считал, что не все киммерийцы были вытеснены скифами, что часть из них, включая ахеев, зихов, продолжали обитать на Западном Кавказе. Он писал: «Так как эти племена являются несомненными предками нынешних абхазов, абазин, адыгейцев и кабардинцев, то эти последние четыре народа имеют основания выводить своё происхождение от восточной части киммерийских племён». Эта гипотеза позднее была поддержана Н. Л. Членовым и С. Х. Хотко.

Концепция автохтонности развивалась в 1970—1980-х годах в работах Инал-Ипа. Согласно его точке зрения ещё, по крайне мере в III веке до н. э., абхазо-адыгский этнокультурный массив сплошной полосой занимал всё восточное побережье Чёрного моря.

Миграционная концепция имеет несколько версий происхождения абхазов. Согласно эфиопо-египетской гипотезе, древние колхи с абхазами переселились на Кавказ из северо-восточной Африки. По другой версии абхазы — выходцы из Северного Кавказа, но поскольку данные точки зрения не соответствуют археологическим и письменным источникам, то они были подвергнуты критике. Какое-то время к этой версии склонялся академик И. А. Джавахишвили (но в целом он и С. Н. Джанашиа были сторонниками того, что продвижение как абхазо-адыгских, так и грузинских племён шло с юга на север). Ещё одна гипотеза заключается в том, что предки абхазов вышли из Малой Азии и непосредственно примыкающего к ней района юго-западного Кавказа.

Согласно смешанной концепции З. В. Анчабадзе, базирующейся на археологических выводах Л. Н. Соловьёва, в результате взаимодействия местного автохтонного кавказского субстрата и пришлого, мигрировавшего сюда малоазийского суперстрата, примерно в III веке сформировалось ядро абхазского этноса.

Этнографические группы 

Абхазский народ издревле подразделяется на ряд этно-территориальных групп, отличающихся особенностями языка, элементами культуры, а также локальным самосознанием.
 Абжуйцы — проживают между реками Кодор и Охурей. Составляют большую часть населения Очамчирского района. Встречаются и среди абхазской диаспоры в Турции;
 Аибга — до мухаджирства населяли верховья ныне пограничной реки Псоу. В настоящее время живут в Турции;
 Ахчипсы — до 1864 года жили в верховьях реки Мзымта в районе современного курорта Красная Поляна. В настоящее время компактно расселены в 17 селениях на северо-западе Турции;
 Бзыпцы — проживают между Гагрой и рекой Шицкуара. Основное население Гудаутского района Абхазии. Многочисленны также среди абхазской диаспоры в Турции;
 Члоуцы — до 1864 года составляли меньшинство в населении, проживавшем ранее между реками Кодор и Охурей. Встречаются и среди абхазской диаспоры в Турции;
 Джгердинцы — до 1864 года составляли меньшинство в населении, проживавшем ранее между реками Кодор и Охурей. Встречаются и среди абхазской диаспоры в Турции;
 Гумцы — коренное население Центральной Абхазии. До 1877 года проживали между реками Щицкуара и Кодор. Почти полностью были выселены в Турцию, где живут и поныне. В Абхазии остались отдельные малочисленные группы;
 Псхувцы — до 1864 года проживали в верхнем течении реки Бзып (Бзыбь). В настоящее время живут в Турции;
 Садзы — в настоящее время проживают на территории Турции, а также в Аджарии. До мухаджирства населяли Западную Абхазию, территорию между рекой Сочи и Гагрой;
 Самурзаканцы — коренное население исторического Самурзакана.
 Цабальцы — до мухаджирства проживали в среднем и верхнем течении реки Кодор. Полностью выселены в Турцию, где компактно расселены в 17 селениях;
 Дальцы — до мухаджирства проживали в среднем и верхнем течении реки Кодор. Полностью выселены в Турцию;
 Цвыджи — компактно расселены в трёх сёлах в Турции. До 1864 года проживали на Кавказе, в среднем течении реки Мзымта и по её правому притоку Чвежипсе. Говорят на варианте садзского диалекта, однако садзами себя не считают.

Общество 
В дореволюционном абхазском обществе присутствовали следующие сословия: знать, дворянство, крестьяне (земледельческое население) и пастухи. При утверждении российской власти на Кавказе абхазы образовали вотчинное владение династии Чачба, княжеских фамилий.

К началу XX век различия между западными (бзыбскими, или гудаутскими) и восточными (абжуйскими, или очамчирскими) абхазами стираются. Сохраняют значение экзогамные фамильно-родственные объединения (абипара). В 1980-е годы формируется этнополитическое движение, в 1989 возникает Народный фронт «Айдгылара».

Абхазские негры 

Окрестности села Адзюбжа являются местом проживания особой этно-расовой группы — абхазских негров. Нет точных сведений о том, как и когда африканцы попали в Абхазию. Вероятно, они были куплены и ввезены для работ на мандариновых плантациях. Однако известно, что уже в XIX веке все они говорили только по-абхазски и считали себя абхазами. В настоящее время большая часть адзюбжинских негров сильно метисирована, многие покинули родные места, осев в других частях Абхазии и за её пределами.

Культура 
Традиционная культура типична для народов Кавказа. В традиционном искусстве развиты ковроделие, плетение узорных поясов, вышивка (в том числе золотыми и серебряными нитями), гравировка и инкрустация по металлу, резьба и инкрустация по дереву и другие отрасли.

Традиционная одежда 

Обязательным элементом одежды благородных (аристократических) абхазских мужчин было холодное оружие.

Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал и сабля.

Абхазы носили кинжалы типов кама и бебут, которые, ко всему прочему, имели функции оберега и использовались для исполнения разных обычаев и ритуалов.

Из сабель, в зависимости от состоятельности владельца, предпочиталась сабля мамлюкского типа, килич либо гаддарэ.

Элементом одежды всадника считался даже лук с колчаном для стрел.

Абхазы всегда при себе имели небольшой нож, который мог использоваться в бытовых целях, для забития коз и коров, разделки мяса (абхазы не рубили тушу животного, а искусно расчленяли её по суставам на 64 годных к употреблению «доли мяса», каждая доля имеет собственное название, и ей приписывается строго определённый «статус» при угощении гостей), изготовления ручек для топоров, вил и кос и других хозяйственных дел как дома, так и в горах.

Фольклор 
Музыкальный фольклор близок к адыгскому и грузинскому. Характерны нартский эпос, исторические и героические песни, песни-плачи о героях; трудовые песни, связанные с земледельческим, скотоводческим и охотничьим бытом; обрядовые песни (в том числе вызывания дождя дзиуоу и ацунух; сопровождающие обряд «вылавливания» души утонувшего азар); врачевательные, в том числе исполнявшиеся у постели раненого; песни-обращения к владыке; бытовые песни и пляски.

Преобладающая форма многоголосия — двухголосие бурдонного типа; типично пение хором с солирующим голосом. Ладовая основа — диатоника.

Специфическая особенность песен абхазов — большое количество асемантических слов и междометий.

Музыкальные инструменты: смычковый (апхьарца), щипковый (ачамгур), арфовидный (аюмаа), цитровидный (хымаа), флейта (ачарпан), труба (абык), трещотка (аинкьяга), барабан (адаул).

Интересные факты 
 Среди всех местностей СССР рекордсменом по количеству долгожителей на душу населения являлась Абхазия. В 1956 году в Абхазской АССР жило 2144 человека в возрасте 90 лет и старше; из них 270 — старше ста, а 11 — старше 120 лет. Среди абхазских долгожителей не было угрюмых и злых людей; у абхазов существует поговорка: «Злые люди долго не живут».
 В работе Олега Балановского и др. 2011 года распределение гаплогрупп: гаплогруппа G — 56,9 %, J2 — 13,8 %, R1b — 12,1 %, R1a — 10,3 %.

Абхазы в филателии 

В 1933 году в СССР была выпущена этнографическая серия почтовых марок «Народы СССР». Несколько марок посвящены народам Кавказа, в том числе и одна — абхазам. В 2001 году Почта Абхазии выпустила почтовую марку с изображением кардиохирурга А. Куджба.

См. также 
 История Абхазии
 Абхазские негры
 Антропология и генетика абхазов

Примечания

Литература 

 Хашба М. Абхазские народные музыкальные инструменты. — Сухуми, 1967.
 Хашба М. Жанры абхазской народной музыки. — Сухуми, 1983.
 Hewitt B. G. (ed.). The Abkhazians. A Handbook. — London: Curzon Press, 1999.
 
 
 
 
  
 Народы России: живописный альбом, Санкт-Петербург, типография Товарищества «Общественная Польза», 3 декабря 1877, ст. 364
  .

 
Народы Кавказа
Народы Грузии
Народы России
Коренные народы Европы